

Cinema 
 Uomini & donne - Istruzioni per l'uso – film  francese del 1996
 Uomini & donne – film  statunitense del 2006

Televisione 
 Uomini e donne – programma televisivo in onda dal 1996 su Canale 5

Pagine correlate 
 Men and Women